Bira Dembélé (1988) – calciatore francese
 Fatoumata Dembélé Diarra (1949) – giudice maliana
 Garra Dembélé (1986) – calciatore maliano
 Mana Dembélé (1988) – calciatore maliano
 Ousmane Dembélé (1997) – calciatore francese
 Siriki Dembélé (1996) – calciatore scozzese
 Souleymane Dembélé (1984) – calciatore maliano

Pagine correlate 
 Moussa Dembélé (disambigua)